Ма́ртин Го́ллы (; 11 августа 1931, Кошице, Чехословакия, ныне Словакия — 18 марта 2004, Братислава, Словакия) — словацкий кинорежиссёр.

Биография 
Окончил ФАМУ (факультет кино и телевидения Пражской академии искусств). В 1958—1961 годах был ассистентом режиссёра на киностудии «Баррандов», а в 1962 году дебютировал как режиссёр фильмом «Путь воронов» на Братиславской киностудии. Год спустя снял театральный спектакль «Иванов». Его телефильм «Баллада о семи повешенных» (1968) был отмечен на  фестивале телефильмов в Монте-Карло и в Сорренто.

Избранная фильмография 
  — Путь воронов / Havrania cesta (по Л. Филану)
  — Иванов / Abschied (по А. П. Чехову)
  — Дело для защиты / Pripad pre obhájcu
  — Один день для старой дамы / Jeden den pre starú paniu
  — Баллада о семи повешенных / Balada o siedmich obesených (т/ф по Л. Н. Андрееву)
  — Медная башня / Medená veza
  — Орлиное перо / Orlie pierko
  — Грех Катарины Падыховой / Hriech Kataríny Padychovej (в советском прокате «Горечь разлуки»)
  — Кто уходит в дождь / Kto odchádza v dazdi
  — Лихорадка / Horúcka (по Йозефу Коту)
  — Смерть по заказу / Smrt sitá na mieru
  — Знак доблести / Signum Laudis
  — Ночные всадники / Nocní jazdci
  — Соль дороже злата / Sol nad zlato

Награды 
 1980 — специальный приз кинофестиваля в Карловых Варах
 1982 — Заслуженный артист ЧССР

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. с. 98 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Мартин Голлы на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Чехословакии